Хюффер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1877—1931) — британский писатель, драматург и военный корреспондент.
 Хюффер, Форд (1873—1939) — британский новелист, поэт и критик.
 Хюффер, Фрэнсис (1845—1889) — британский музыковед и музыкальный критик германского происхождения.